Междунаро́дный турни́р фи́зиков () — командное творческое соревнование среди студентов высших учебных заведений, которое заключается в решении исследовательских задач по физике и защите своих решений в научной полемике.

Турнир возник в 2009 году на основе Всеукраинского студенческого турнира физиков, как соревнование между лучшими командами Украины и России. С каждым годом к турниру присоединялись новые страны, и в 2018 году количество стран-участниц достигло 16.

Победители по годам

Страны по количеству побед

Литература 
 Статьи в прессе о турнире на сайте Международного турнира физиков

Ссылки 
 Официальная веб-страница

Физическое образование
Предметные олимпиады
Мероприятия, регулярно проводимые с 2009 года